Euborlasia proteres är en djurart som tillhör fylumet slemmaskar, och som beskrevs av Jirô Iwata 1957. Euborlasia proteres ingår i släktet Euborlasia och familjen Lineidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slemmaskar
proteres